Aleksandr Anatoljewicz Sardyko (ros. Александр Анатольевич Сардыко, ur. 8 maja 1990 w Krasnojarsku) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu SDJuSSzOR Niżny Nowogród. Srebrny medalista drużynowy Zimowej Uniwersjady 2013.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 15 grudnia 2007 roku w Harrachovie podczas zawodów FIS Cup, oddając skoki na 90,5 m i 78,5 m w konkursie na skoczni normalnej.

15 marca 2012 podczas serii treningowej na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku, uzyskując 177,5 metra.

W Pucharze Świata indywidualnie debiutował 15 stycznia 2012 na mamuciej skoczni w Tauplitz, zajmując 44. miejsce.

W 2013 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym Zimowej Uniwersjady 2013.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sardyko na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sardyko na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013